

Letteratura 
 In Your Face – romanzo di Scarlett Thomas del 1999

Musica 
In Your Face – album discografico dei TKO del 1981
In Your Face – album discografico dei Fishbone del 1986
In Your Face – album discografico dei Kingdom Come del 1989
In Your Face – album discografico degli Shout del 1989
 In Your Face – traccia dell'album Sex Style di Kool Keith del 1997
 In Your Face – traccia dell'album Psycho Circus dei Kiss del 1998
In Your Face – singolo dei Children of Bodom del 2005, tratto dall'album Are You Dead Yet?

Televisione 
 Il giocatore (In Your Face) – episodio della prima stagione di Blind Justice

Videogiochi 
In Your Face – videogioco per Game Boy